Novo Selo puede referirse a:
 Municipio de Novo Selo en Macedonia del Norte.
 Novo Selo Okićko, localidad de Croacia en el condado de Zagreb.
 Novo Selo Glinsko, localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Novo Selo, localidad de Croacia en el condado de Karlovac.
 Novo Selo, localidad de Croacia en el condado de Bjelovar-Bilogora.
Novo Selo, localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.